Poljanyzja (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Poljanyzja (Nadwirna), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna
 Poljanyzja (Bolechiw), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Stadtkreis Bolechiw